Die internationale Straßenradsport-Saison 2011 umfasst:
 die UCI World Tour 2011
 die UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2011
 die UCI Africa Tour 2011
 die UCI America Tour 2011
 die UCI Asia Tour 2011
 die UCI Europe Tour 2011
 die UCI Oceania Tour 2011
 die Straßenradsport-Saison 2011 (Frauen)